Middelburg – település Belgium Eeklo járásában
Middelburg – Maldegem belga város része
Middelburg – város a Dél-afrikai_Köztársaságban
Middelburg – város és község Hollandiában